Die Liste der CSU-Parteitage enthält alle Parteitage und Landesversammlungen (frühere Bezeichnung) der CSU seit 1946.

!CSU-Parteitage
CSU-Parteitage
Parteitag
CSU-Parteitage